Gebürtig bezeichnet folgende Begriffe:

 Gebürtig (Robert Schindel), der Titel des Debütromans von Robert Schindel
 Gebürtig (Film), der Titel eines Films nach der Romanvorlage von Robert Schindel aus dem Jahr 2002

Siehe auch:
 Mordechaj Gebirtig